A tiempo – album di Diego Carrasco del 1994
 A tiempo – album di Rosario La Tremendita del 2010
 A tiempo – album di Gian Marco del 2002
 A tiempo – album delle Ha*Ash del 2011